Неветленфолу (, ) — село в Пийтерфолвовской общине Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1632 человека. Почтовый индекс — 90365. Телефонный код — 03141. Занимает площадь 4,591 км². Код КОАТУУ — 2121282401.

Название Неветленфолу переводится с венгерского как «Безымянное село». Легенда объясняет такое название тем, что предыдущее было непристойным и его сменили. Также было известно как Диакфолво, Дьякфолво и Дяково. Название Дяково носит и близлежащий пункт пропуска на украинско-румынской границе.

История 
В 2000 г. селу возвращено историческое название.

Местный совет 
90365, с. Неветленфолу, вул. Фогодо, 36

Ссылки 
 Неветленфолу на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области

Примечания